Зенько — фамилия. 

Известные носители:
 Зенько, Михаил Фёдорович (род. 1954) — народный депутат СССР (1989—1991).
 Зенько, Николай Николаевич (род. 1989) — белорусский футболист.